Az alábbi családfa a Ming-dinasztia (1368 – 1644) uralkodóit tartalmazza.

Kis évszámok jelentése a személyeknél:
 Ha 2 van: 1. születés – 2. halál
 Ha 3 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. halál
 Ha 4 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. trónfosztás/lemondás – 4. halál

Források 
 baike.baidu.com

Kapcsolódó szócikkek 
 Kínai uralkodók listája

Kínai császárok
Ming-dinasztia
Ming-dinasztia